Tropeognathus — вимерлий рід птерозаврів родини Anhangueridae. Жив на території Бразилії, ймовірно, за апту-альбу (рання крейда).

Етимологія 
Назва Tropeognathus походить від грецького «кіль» і «щелепа». Видовий епітет утворено від «південний», що відсилає до походження матеріалу з Південної півкулі.

Історія вивчення 

Tropeognathus mesembrinus було вперше описано Wellnhofer (1987) за зразками, що зберігалися в Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie у Мюнхені, й чиє точне походження залишається невідомим (нічого точнішого за Chapada do Araripe (плато між штатами Сеара й Пернамбуку, відоме своїм багатством на скам‘янілості) встановити не вдалось). Голотип, BSP 1987 I 46, являє собою цілісний рострум і нижню щелепу.

Разом із T. mesembrinus Wellnhoffer (1987) відніс до Tropeognathus також й інший вид, T. robustus, пізніше віднесений до роду Anhanguera, затим до Coloborhynchus, знову до Anhanguera і зрештою визнаний заснованим на недіагностичному матеріалі.

Таксономічна історія типового виду також не обійшлась без ускладнень: впродовж 2000-х його зазвичай відносили до Criorhynchus чи Ornithocheirus (останні й самі мають доволі неоднозначні зв‘язки: фактично, Criorhynchus було виділено для єдиного виду, який можна було вважати типовим для Ornithocheirus, що дозволяє вважати останнього старшим синонімом першого, проте впродовж доволі тривалого часу (включно з 2000-ми) їх часто розділяли не тільки на родовому, але й на родинному рівні); тим не менш, Tropeognathus mesembrinus відрізняється від усіх відомих зразків віднесених до Ornithocheirus уже тим, що, тоді як в останнього таксона зубний ряд верхньої щелепи починається дещо ззаду від вентрального краю й зуби спрямовано вниз, в першого передні зуби розташовано просто на кінчику щелепи й спрямовано антеровентрально на загнутому догори піднебінні.

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea
Вимерлі плазуни Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 1987